Wilhelm von Nassau-Siegen ist der Name folgender Personen:
* Wilhelm Moritz von Nassau-Siegen (1649–1691), Graf und Fürst von Nassau-Siegen, siehe Wilhelm Moritz (Nassau-Siegen)
 Wilhelm Hyacinth von Nassau-Siegen (1666–1743), Prinz von Oranien und Fürst von Nassau-Siegen, siehe Wilhelm Hyacinth (Nassau-Siegen)